Siemann ist der Familienname folgender Personen:

 Holger Siemann (* 1962), deutscher Schriftsteller und Journalist
 Jennifer Siemann (* 1986), deutsche Schauspielerin
 Johannes Siemann (1893–1960), deutscher Politiker (FDP), Mitglied Niedersächsischer Landtage
 Leander Siemann (* 1995), deutscher Fußballspieler
 Uwe Siemann (1957–1976), Todesopfer an der innerdeutschen Grenze
 Werner Siemann (* 1949), deutscher Politiker (CDU)
 Willibald Siemann (1864–1932), deutscher Orgelbauer
 Wolfram Siemann (* 1946), deutscher Historiker